Le mot économe vient du grec οικονομος Oikonomos   qui est formé de deux mots grecs : οικος - oikos, et νομος - nomos.

οικος -  oikos : c’est le ménage, la maisonnée, incluant tous les membres c’est l’unité de l’organisation.

νομος - nomos vient du mot primaire nemo partager de manière rationnelle de la nourriture ou du pâturage pour animaux,

ensemble de loi, règles de répartition de ressources.

L'économe originellement est donc celui qui a la responsabilité, pour des personnes d'une maison, d'une unité  d'organisation donnée, de leur donner des rations de ressources au temps opportun. Contrairement à l'idée qu'on se fait l'économe n'est pas axé sur le capital, c'est-à-dire sur l'action de capitaliser, mais sur les individus d'une unité organisation, c'est-à-dire sur l'action de partager, de redistribuer d'une façon juste et opportune des ressources aux différents membres.

On peut considérer trois sens différents du mot économe :
 économe (nom) : une personne qui  gère les biens d'une organisation familiale, privée ou publique, en veillant à ce que chaque membre reçoive au bon moment ce dont il a besoin. Deux qualités sont essentielles pour un économe : qu'il soit loyal (sûr, sans favoritisme ni parti pris, fidèle dans les transactions) et qu'il soit avisé (prévoyant et créatif, plein de bon sens, attentif aux besoins et intérêts des gens dont il est responsable).
 économe (adjectif) : qualifie une personne qui évite de dépenser de l’argent inutilement.
 économe ou  couteau-économe (nom) : Couteau à deux fentes conçu pour éplucher certains fruits ou légumes.
 économe diocésain, personne chargée de s'occuper des biens d'un diocèse.